De Beker van Oostenrijk (ÖFB-Cup) is het nationale voetbalbekertoernooi in Oostenrijk dat jaarlijks door de Oostenrijkse voetbalbond (ÖFB) wordt georganiseerd.

Tussen 1939-1945 (vanwege de Anschluss, waardoor de Oostenrijkse clubs deelnamen aan de DFB-Pokal) en tussen 1950-1958 werd het bekertoernooi niet georganiseerd. In 2008 namen enkel amateurclubs deel in verband met de Oostenrijkse (deel)organisatie van Euro 2008.

Tot het seizoen 1946/47 was de naam Wiener Beker, wat sloeg op het feit dat er alleen teams uit Wenen mochten meedoen. Daarna werd het toernooi Memphis-Beker genoemd, van 2003-2011 was de naam "Stiegl-Beker" in gebruik en per april 2011 is Samsung de hoofdsponsor van het bekertoernooi. Sinds 2003 wordt de finale gespeeld in het "Wals Siezenheimstadion" in Wals-Siezenheim, Salzburg.

Finales

 ¹In 2008 namen wegens de organisatie van het EK 2008 de ploegen uit de twee hoogste divisies niet deel aan het bekertoernooi. De winnaar plaatste zich daarom ook niet voor de UEFA Cup maar voor de achtste finales het komende bekertoernooi

Prestaties per club 
 N.B. Alleen bekerwinnaars in finale